Père prodigue est une expression basée sur la parabole du fils prodigue, que l'on trouve
dans le titre Un père prodigue, pièce de théâtre d'Alexandre Dumas fils
dans le titre d'une chanson de Georges Chelon, Père prodigue
dans le chapitre 130 de la Cousine Bette de Balzac

Voir également:
enfant prodigue